Бетани Матек Сандс и Коко Вандевеј су освојиле турнир. У финалу су победиле Јулију Гергес и Каролину Плишкову са 4:6, 6:4, [10:6]

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtafiles.blob.core.windows.net

Отворено првенство Индијан Велса 2016.
Отворено првенство Индијан Велса – женски парови